Antonio Jiménez (atleet)
 Antoni Jiménez, een Catalaans voetballer